heide,  een plantenfamilie en landschap

Duitsland:
 Heede (Nedersaksen),  een dorp en bedevaartsoord in Nedersaksen
 Heede (Holstein), een plaats in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein